L'autoroute du Nord est le nom de :

 l’autoroute du Nord en Côte d’Ivoire, qui relie Abidjan à Yamoussoukro ;
 l’autoroute autrichienne A5, qui relie Großebersdorf à Poysdorf ;
 l'autoroute espagnole A-1, qui relie Madrid à Saint-Sébastien ;
 l'autoroute espagnole AP-1, qui relie Burgos à Eibar ;
 l'autoroute française A1, qui relie Paris à Lille ;
 l'autoroute hongroise M2, qui relie Budapest à la frontière slovaque ;
 l’autoroute luxembourgeoise A7 qui relie Luxembourg à Erpeldange-sur-Sûre ;
 l'autoroute marocaine A5 qui relie Tanger Med à Rabat ;
 l'autoroute portugaise A1 qui relie Lisbonne à Porto.

Voir aussi